Dreamland:
 Dreamland  — пауэр-метал группа.
 Dreamland — дебютный музыкальный альбом Роберта Майлза (1996)
 Dreamland — музыкальный альбом Роберта Планта (2002)

 Dreamland (парк) - парк в Минске.